Svetovno prvenstvo v nogometu 2006 (uradno 2006 FIFA World Cup Germany) se je odvijalo v Nemčiji med 9. junijem in 9. julijem 2006. Prvenstvo 2006 je bilo 18. svetovno prvenstvo po vrsti. Nemčija je bila kot gostiteljica potrjena junija 2000 po kandidaturi Južne Afrike, Anglije, Brazilije, Maroka in Nemčije.

Na prvenstvu se je med seboj pomerilo 32 držav, ki so se po kvalifikacijah, v katerih se je med seboj pomerilo 197 moštev različnih držav sveta, uvrstile v finale. To prvenstvo se je od prejšnjih razlikovalo po pravilu, ki določa, da aktualni svetovni prvak v nogometu (v tem primeru Brazilija) na tekmovanje ni uvrščen vnaprej, pač pa mora ravno tako uspešno preiti kvalifikacije.

Prva tekma svetovnega prvenstva je potekala med moštvoma Nemčije in Kostarike 9. junija v Münchnu, rezultat je bil 4-2. Zadnja, finalna med Francijo in Italijo, pa natanko mesec dni kasneje v Berlinu. Po enajstmetrovkah so slavili Italijani.

Prizorišča 

Tekme svetovnega prvenstva so potekale v 12 različnih mestih po Nemčiji. Vsa prizorišča z izjemo Leipziga so na ozemlju, ki je nekoč pripadalo Zahodni Nemčiji. Med samim prvenstvom so se nekateri stadioni imenovali drugače, saj FIFA prepoveduje uporabo sponzorskih imen za stadione. Tako se je na primer Allianz Arena imenovala »FIFA WM-Stadion München«. V resnici so bile kapacitete stadionov nekoliko manjše od spodnjih navedb, saj Bundesliga dopušča stojišča na stadionih, FIFA pa ne, zaradi česar so morali organizatorji na terase namestiti sedeže.

Uvrščene reprezentance

Postave

Rezultati

Predtekmovanje

Skupina A 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||3||0||0||8||2||+6||9
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||0||1||5||3||+2||6
|-
|align=left|
|3||1||0||2||2||4||−2||3
|-
|align=left|
|3||0||0||3||3||9||−6||0
|}

Skupina B 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||1||0||5||2||+3||7
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||1||2||0||3||2||+1||5
|-
|align=left|
|3||1||0||2||2||2||0||3
|-
|align=left|
|3||0||1||2||0||4||−4||1
|}

Skupina C 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||1||0||8||1||+7||7
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||1||0||3||1||+2||7
|-
|align=left|
|3||1||0||2||5||6||−1||3
|-
|align=left|
|3||0||0||3||2||10||−8||0
|}

Skupina D 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||3||0||0||5||1||+4||9
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||1||1||1||4||3||+1||4
|-
|align=left|
|3||0||2||1||1||2||−1||2
|-
|align=left|
|3||0||1||2||2||6||−4||1
|}

Skupina E 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||1||0||5||1||+4||7
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||0||1||4||3||+1||6
|-
|align=left|
|3||1||0||2||3||4||−1||3
|-
|align=left|
|3||0||1||2||2||6||−4||1
|}

Skupina F 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||3||0||0||7||1||+6||9
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||1||1||1||5||5||0||4
|-
|align=left|
|3||0||2||1||2||3||−1||2
|-
|align=left|
|3||0||1||2||2||7||−5||1
|}

Skupina G 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||1||0||4||0||+4||7
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||1||2||0||3||1||+2||5
|-
|align=left|
|3||1||1||1||3||4||−1||4
|-
|align=left|
|3||0||0||3||1||6||−5||0
|}

Skupina H 

|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||3||0||0||8||1||+7||9
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||0||1||5||4||+1||6
|-
|align=left|
|3||0||1||2||3||6||−3||1
|-
|align=left|
|3||0||1||2||2||7||−5||1
|}

Zaključni del

Šestnajstina finala

Četrtfinale

Polinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Strelci 
5 golov
  Miroslav Klose

3 goli

  Hernán Crespo
  Maxi Rodríguez
  Ronaldo

  Thierry Henry
  Zinedine Zidane
  Lukas Podolski

  Fernando Torres
  David Villa

2 gola

  Tim Cahill
  Adriano
  Paulo Wanchope
  Aruna Dindane
  Tomáš Rosický
  Agustín Delgado

  Carlos Tenorio
  Steven Gerrard
  Patrick Vieira
  Bastian Schweinsteiger
  Marco Materazzi
  Luca Toni

  Omar Bravo
  Bartosz Bosacki
  Maniche
  Alexander Frei
  Andriy Shevchenko

1 gol

  Flávio
  Roberto Ayala
  Esteban Cambiasso
  Lionel Messi
  Javier Saviola
  Carlos Tévez
  John Aloisi
  Harry Kewell
  Craig Moore
  Fred
  Gilberto
  Juninho
  Kaká
  Zé Roberto
  Rónald Gómez
  Didier Drogba
  Bonaventure Kalou
  Bakary Koné
  Niko Kovač
  Darijo Srna
  Jan Koller
  Iván Kaviedes
  David Beckham
  Joe Cole
  Peter Crouch
  Franck Ribéry
  Torsten Frings

  Philipp Lahm
  Oliver Neuville
  Stephen Appiah
  Haminu Dramani
  Asamoah Gyan
  Sulley Ali Muntari
  Sohrab Bakhtiarizadeh
  Yahya Golmohammadi
  Alessandro Del Piero
  Alberto Gilardino
  Fabio Grosso
  Vincenzo Iaquinta
  Filippo Inzaghi
  Andrea Pirlo
  Francesco Totti
  Gianluca Zambrotta
  Shunsuke Nakamura
  Keiji Tamada
  Ahn Jung-Hwan
  Lee Chun-Soo
  Park Ji-Sung
  Francisco Fonseca
  Rafael Márquez
  Zinha
  Ruud van Nistelrooy
  Robin van Persie
  Arjen Robben

  Nelson Cuevas
  Deco
  Nuno Gomes
  Pauleta
  Cristiano Ronaldo
  Simão
  Sami Al-Jaber
  Yasser Al-Qahtani
  Saša Ilić
  Nikola Žigić
  Xabi Alonso
  Juanito
  Raúl
  Marcus Allbäck
  Henrik Larsson
  Fredrik Ljungberg
  Tranquillo Barnetta
  Philippe Senderos
  Mohamed Kader
  Radhi Jaïdi
  Ziad Jaziri
  Jaouhar Mnari
  Clint Dempsey
  Maksym Kalynychenko
  Sergiy Rebrov
  Andriy Rusol

Avtogol
  Cristian Zaccardo
  Carlos Gamarra
  Petit
  Brent Sancho

Postava prvenstva

Zunanje povezave 

 Uradna stran 
 World Cup Schedule
 RTVSLO

2006
2006 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Šport v Berlinu
Šport v Dortmundu
Šport v Münchnu
Šport v Stuttgartu
Gelsenkirchen
Šport v Hamburgu
Šport v Frankfurtu
Šport v Kölnu
Šport v Hannovru
Leipzig
Kaiserslautern
Šport v Nürnbergu